VBL est une abréviation qui peut signifier :
 Véhicule blindé léger de Panhard
 Véhicule blindé léger III de General Dynamics